Colston se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter R. Colston
 Peter Colston